Мегара может означать:
 Мегара (мифология) — дочь фиванского царя Креонта, жена Геракла. 
 Мегара — город в Греции.
 Мегара (дим) — община (дим) в Греции.
  — древнегреческий город на Сицилии.